Сен-Жюст () — многозначный термин французского происхождения.

Название коммун во Франции 
 Сен-Жюст — в департаменте Дордонь.
 Сен-Жюст — в департаменте Иль и Вилен.
 Сен-Жюст — в департаменте Канталь.
 Сен-Жюст — в департаменте Пюи-де-Дом.
 Сен-Жюст — в департаменте Шер.
 Сен-Жюст — в департаменте Эн.
 Сен-Жюст — в департаменте Эр.
 Сен-Жюст — в департаменте Эро.
 Сен-Жюст-Ибар — в департаменте Атлантические Пиренеи.

Фамилия 
 Сен-Жюст, Луи Антуан (1767—1794) — деятель Великой французской революции; главный обвинитель короля и идеолог террора, соратник Робеспьера.
 Фрето де Сен-Жюст, Эммануэль Мари Мишель Филипп (1745—1794) — французский политический деятель.